Николай Кривенко:
 Кривенко, Николай Александрович (1921—1995) — сержант Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Кривенко, Николай Демьянович (1925—2002) — советский футболист.